Risan peut désigner :
au Monténégro
Risan, un village situé dans la municipalité de Kotor ;

dans Star Trek
Risan, les habitants de la planète Risa